Oxford Classical Dictionary, een Engelstalige encyclopedie over de Oudheid
 Ordo Carmelitarum Discalceatorum (orde van de ongeschoeide karmelieten); 
 Operational Concept Description, een term in de voormalige militaire standaard MIL-STD-498; 
 Obsessieve-compulsieve stoornis (obsessive-compulsive disorder), een angst- en dwangstoornis
 Osteochondritis dissecans (loslatend kraakbeen), een gewrichtsaandoening. Voor informatie over OCD bij paarden